

Cinema  
La piovra  – film del 1919 diretto da Edoardo Bencivenga
La piovra  – film del 1929 diretto da George Abbott
La piovra  – film del 2000 diretto da John Eyres

Televisione 
La piovra  – serie televisiva italiana prodotta tra il 1984 ed il 2001
La piovra  – prima miniserie televisiva della saga
La piovra 2  – seconda miniserie televisiva della saga 
La piovra 3  – terza miniserie televisiva della saga 
La piovra 4  – quarta miniserie televisiva della saga 
La piovra 5 - Il cuore del problema  – quinta miniserie televisiva della saga 
La piovra 6 - L'ultimo segreto  – sesta miniserie televisiva della saga 
La piovra 7 - Indagine sulla morte del commissario Cattani  – settima miniserie televisiva della saga 
La piovra 8 - Lo scandalo  – ottava miniserie televisiva della saga 
La piovra 9 - Il patto  – nona miniserie televisiva della saga
La piovra 10  – decima miniserie televisiva della saga